Лемак — українське прізвище.

 Лемак Василь Васильович (1970) — український суддя.
 Лемак Єлизавета Федорівна (1926) — українська радянська діячка.

Українські прізвища
Прізвища на -ак